Sphindus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1821. Sphindus ingår i familjen slemsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemsvampbaggar
Sphindus